Rocourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rocourt-Saint-Martin, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Rocourt, Vosges, departementet Vosges i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Rocourt, Schweiz, ort, Jura,